

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle ou l' acronyme SAR peut signifier :
 Société SAR, fabricant de produit de marquage routier ;
 Groupe SAR ou sous-règne des Harosa, groupe d'Eukaryota constitué des straménopiles, Alveolata et Rhizaria
 Société d’application et de revêtement, l'entreprise à l'origine de l'affaire des HLM de Paris ;
 Société africaine de raffinage, une raffinerie sénégalaise située près de Dakar
 Search and rescue (en français, recherche et sauvetage) ;
 Synthetic Aperture Radar, en français, radar à synthèse d'ouverture ;
 Specific absorption rate (en français, débit d'absorption spécifique) ;
 Système acoustique remorqué, un système sous-marin d'étude géophysique de l'Ifremer ;
 Son Altesse Royale, dans le protocole diplomatique ;
 schéma d'aménagement régional ;
 ,  une commande Unix de surveillance de l'ordinateur pour rendre compte des différentes charges de l'ordinateur ;
 , un indicateur qui décrit la relation entre la superficie d'un habitat et le nombre d'espèces présentes dans cette zone ;
 Successive Approximation Register, une méthode de conversion analogique-numérique ;
 la société des  Sons of the American Revolution
 site d'attachement à la chromatine, de l'anglais , désigne en biologie cellulaire, les sites d'attachement entre chromatine et matrice cellulaire ;
 Société d'aménagement régional, en droit français
  utilisé internationalement pour désigner une Région administrative spéciale, que sont les anciennes concessions européennes en Chine de Macao et Hong Kong ;
 Service Aérien Roannais, une ancienne compagnie aérienne régulière française basée à Roanne ;
 SAR (où SAR signifie search and rescue), un jeu d'arcade.

Code 
Le code SAR peut faire référence :
 au ryal, la monnaie de l'Arabie saoudite, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Sar-e Pol, la province de l'Afghanistan, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:AF) ;
 à Şärur, un raion de la république autonome du Nakhitchevan en Azerbaïdjan, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:AZ) ;
 à Sarangani, la province des Philippines, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:PH) ;
 à Hunter Field, aéroport de Sparta dans l’Illinois (États-Unis), selon la liste des codes AITA des aéroports/S.

Sciences et techniques 
En biologie :
 Sar est le nom vernaculaire de plusieurs espèces de poissons ;
 le clade SAR11 est un clade de bactéries marines, identifié dans la mer des Sargasses.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie sumérienne, le sar est une période de  de .
 En linguistique :
 le sar est une langue soudanique centrale ;
 Sar (سر) est un mot persan qui signifie « tête, chef » ou « commencement ».

Culture et société 
Dans les armées :
 le SAR 21 est le fusil d'assaut de l'armée de Singapour ;
 le SAR-Lupe est un système militaire satellitaire allemand.

Patronyme 

 Ibrahima Sar (1915-1976), un homme politique sénégalais.

Toponyme 

 Sar, une comarque de Galice dans la province de La Corogne en Espagne ;
 Sar, une rivière de Galice, affluent de la rivière Ulla ;
 Sar, un village du Cameroun ;
 Sar-é Pol, une ville de l'Afghanistan ;
 Sar-é Pol, une province de l'Afghanistan.

Notes et références 

Code